Stanisław Stawski (zm. ok. 1498) –  biskup
 Stanisław Stawski – podstoli, podstarości i sędzia ziemski chełmski
 Stanisław Stawski (1732-1796) – polski tłumacz